

Geografia 
Gerlach – census-designated place degli Stati Uniti d'America

Persone 
Arthur von Gerlach (1876-1925), regista tedesco
Franz Dorotheus Gerlach (1793-1876), filologo, antichista, coautore con Johann Jakob Bachofen del Geschichte der Römer
Gerlach, primo conte di Nassau (XIV secolo)
Manfred Gerlach (1928-2011), politico tedesco, ultimo Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca
Heinrich Gerlach (1822-1872) – mineralogista tedesco
Heinrich Gerlach (1908-1991) – scrittore tedesco
Henry Gerlach, bobbista tedesco
Walter Gerlach (1889-1979), fisico tedesco, coautore con Otto Stern dell'Esperimento di Stern-Gerlach.

Pagine correlate
Von Gerlach